Open du Canada (badminton)
 Open du Canada (taekwondo)
 Open du Canada (tennis)